Plasse ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Mintz-Plasse (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Georges Plasse (1878–1948), französischer Maler
 Michel Plasse (1949–2006), kanadischer Eishockeytorwart